Низо́вье (до 1946 года — Вальда́у, ) — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области Российской Федерации. Входит в состав Низовского сельского поселения.

Посёлок расположен в 15-ти километрах к востоку от города Калининграда.

История 
Поселение относится к исторической области Самбия. Впервые селение Вальдау упоминается в 1258 году как относящееся к приходу церкви Арнау. В 1264 году два знатных самбийских прусса присягнули на верность Тевтонскому ордену и получили разрешение заложить здесь замок. С 1457 года замок служил временной летней резиденцией Великому магистру Тевтонского ордена.

Около 1860 года замок Вальдау перестроен для учебных целей и в нём расположилась основанная в 1858 году сельскохозяйственная высшая школа. В 1868 году она переехала в Кенигсберг. С 1870 года в замке Вальдау стал функционировать педагогический семинар, ранее объединенный с Королевским приютом. После Первой мировой войны семинар прекратил свою деятельность.

Во время Великой Отечественной войны, в ходе стратегической Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года против войск нацистской Германии на Кёнигсбергском направлении, 6—9 апреля 1945 года Красная армия штурмом взяла восточно-прусский город-крепость Кёнигсберг и прилегающую к нему территорию, в состав которой входил и Вальдау. В ходе боевых действий населённый пункт не пострадал.

В 1946 году, после заключения Потсдамского соглашения 1945 года, населённый пункт Вальдау вошёл в состав новообразованной Калининградской области РСФСР и был переименован в посёлок Низовье.

Население

Достопримечательности 
 Замок «Вальдау» (1264 года);
 Памятник жертвам Первой мировой войны;
 Мемориальный комплекс (1982 года) на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года;
 Музей «Вальдавский замок»;
 Памятный знак о пребывании в конце мая 1697 года в замке «Вальдау» царя Петра Первого с Великим российским посольством.

Галерея

См. также 
 Список немецких названий населённых пунктов России

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)